Prinz Albert bezeichnet folgende Personen:
 Albert I. (Belgien) (1875–1934), ab 1909 König der Belgier
 Albert II. (Belgien) (* 1934), von 1993 bis 2013 König der Belgier
 Albert I. (Monaco) (1848–1922), ab 1889 Fürst von Monaco
 Albert II. (Monaco) (* 1958), seit 2005 Fürst von Monaco
 Albert von Sachsen-Coburg und Gotha (1819–1861), Prinzgemahl der britischen Königin Viktoria
 Albert von Thurn und Taxis (1867–1952), ab 1888 Fürst von Thurn und Taxis
 Albert, Duke of York (1895–1952), ab 1936 als Georg VI. (Vereinigtes Königreich) König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland
 Albert (Sachsen) (1828–1902), ab 1873 König von Sachsen
 Albert von Sachsen (1875–1900), sächsischer Prinz aus dem Haus Wettin

Prinz Albert ist der Name folgender Schiffe:
 Prinz Albert (Schiff, 1838), Schiff der Königlich priviligirten Sächsischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Prinz Albert (Schiff, 1845), Schiff der Königlich priviligirten Sächsischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft

Prince Albert ist der Name folgender Orte:
 Prince Albert (Nova Scotia), Ort in Kanada
 Prince Albert (Saskatchewan), Ort in Kanada
 Prince Albert (Südafrika), Ort in der südafrikanischen Provinz Westkap
 Prince Albert (Gemeinde), Gemeinde in der südafrikanischen Provinz Westkap

Siehe auch:
 Prinz-Albert-Nationalpark
 Prinz-Albert-Piercing
 Prince Albert Radar Laboratory
Prince Albert, Titel eines Romans von Richard Church
 Lanes Prinz Albert, eine englische Apfelsorte